Nannoteretispira är ett släkte av snäckor. Nannoteretispira ingår i familjen Rissoidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Nannoteretispira